Henry Ward puede hacer referencia a:
Henry Ward Beecher, clérigo congregacionalista estadounidense. (1813-1887)
Henry Ward Ranger, pintor estadounidense. (1958-1916)
George Henry Ward, botánico estadounidense. (1916-2003)
Henry Lorette Ward, baloncestista estadounidense. (1952- )